Peosidrilus hornensis är en ringmaskart som beskrevs av Erséus och Milligan 1994. Peosidrilus hornensis ingår i släktet Peosidrilus, och familjen glattmaskar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Glattmaskar
hornensis